Хаиме Ортиз има више значења:

 Хаиме Ортиз (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хаиме Ортиз (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику